19-й сезон Мирового шоссейного рейтинга UCI — велошоссейного сезонного турнира 2002 года.

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Молодёжный

Командный 

Groupe Sportif I

Groupe Sportif II

Groupe Sportif III

Национальный

Ссылки 
 
 
 
 Мировой шоссейный рейтинг UCI 2002 на Memoire du cyclisme
 Результаты индивидуального, молодёжного U-23  , командных (Groupe Sportif I, Groupe Sportif II, Groupe Sportif III), национального рейтингов на архивных страницах сайта UCI